Grod ist

ein Familienname:
 Caspar Maria Grod (1878–1931), deutscher Architekt

ein Ortsname:
 Grod, Ortsteil der Gemeinde Gretzenbach, Bezirk Olten, Kanton Solothurn, Schweiz
 Grod (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Grot
 Groot
 Groodt
 Grad (Ortsname)